Raimundo de Areia Leão (Teresina, 23 de abril de 1894 — 12 de fevereiro de 1958) foi um político brasileiro. Exerceu o mandato de deputado federal constituinte pelo Piauí em 1946.

Mortos em 1958
Deputados federais do Brasil pelo Piauí
Deputados federais da Assembleia Nacional Constituinte de 1946
Naturais de Teresina